El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) es un organismo técnico especializado del Estado peruano que brinda información sobre el pronóstico del tiempo, así como asesoría y estudios científicos en las áreas de hidrología, meteorología, agrometeorología y asuntos ambientales.

Se creó mediante el Decreto Ley n.º 17532, del 25 de marzo de 1969, como un organismo público descentralizado. Aunque sus actividades meteorológicas e hidrológicas se encontraban a cargo de los ministerios de Fomento y Obras Públicas, Aeronáutica y Agricultura, así como de Corpac.

La ley orgánica del Senamhi se promulgó por Ley n.º 24031, del 14 de diciembre de 1984. A partir del 13 de mayo de 2008, pasó a formar parte del Ministerio del Ambiente conforme al Decreto Legislativo n.º 1013.

Enlaces externos 
 Página oficial del Senamhi

Véase también
 Hidrografía del Perú

Referencias 

Administración Pública de Perú
Organizaciones meteorológicas
Ministerio del Ambiente del Perú
Distrito de Jesús María